Andrew Cohen (1909-1968), gouverneur colonial britannique.
 Andrew Cohen (1955-), est un écrivain et conférencier américain dans le domaine de la spiritualité ;
 Andrew Cohen (1955-), est un journaliste et professeur canadien, candidat pour l'un des prix du Gouverneur général 2003 ;
 Andrew Cohen (1981-), est un footballeur maltais.